Эллис Феррейра (; род. 19 февраля 1970, Претория) — южноафриканский профессиональный теннисист, специалист по игре в парах.
 Бывшая вторая ракетка мира в парном разряде
 Победитель Открытого чемпионата Австралии 2000 года в мужском парном разряде и Открытого чемпионата Австралии 2001 года в смешанном парном разряде
 В общей сложности победитель 18 турниров в мужском парном разряде

Общая информация 
Эллис Феррейра не состоит в родстве с другим известным южноафриканским теннисистом, Уэйном Феррейрой.

Эллис вырос в Дурбане и в 1992 году окончил Алабамский университет по специальности «Маркетинг». Эллис Феррейра женат с 1992 года, от жены Эшли у него родились две дочери.

В 2005 году Эллис Феррейра запустил производство детской спортивной одежды, а в 2007 году был назначен помощником тренера теннисной команды Вашингтон-колледжа. Он также преподавал в теннисной академии во Флориде вместе с Джоном Иглтоном и Паулом фон Саманом, а затем в спортивном центре города Веставиа-Хиллс (Алабама).

Игровая карьера 

Эллис Феррейра начал играть в теннис с пяти лет. В университетские годы трижды включался в символическую любительскую сборную Северной Америки в парном разряде, а в 1989 году, выступая за Алабамский университет, выиграл со старшим братом Клинтоном студенческий чемпионат Юго-Восточной конференции.

Почти с самого начала карьеры Эллис Феррейра, не обладавший пушечным ударом, но любивший выходы к сетке, сосредоточился на игре в парах, к 1996 году полностью отказавшись от игры в одиночном разряде, однако в 1992 году он ещё успел стать победителем серии турниров-«сателлитов» USTA в одиночном разряде. В 1993 году он выиграл свои первые «челленджеры» в парах (два в США с местным представителем Ричардом Смитом и один во Франции с соотечественником Грантом Стаффордом. Со Стаффордом же он пробился и в свой первый финал турнира АТР — это произошло в марте следующего года на Открытом чемпионате ЮАР. Образовав в конце 1994 года пару с нидерландским теннисистом Яном Симеринком, Феррейра в следующие полтора года четырежды играл с ним в финалах турниров АТР и выиграл два из них — сначала победив в финале турнира в Вене олимпийских чемпионов, сильнейшую пару мира Тодд Вудбридж-Марк Вудфорд, а затем завоевав титул на турнире АТР Super 9 в Монте-Карло. На Уимблдонском турнире 1996 года Симеринк и Феррейра дошли до полуфинала, где проиграли Гранту Коннеллу и Байрону Блэку. На Олимпийских играх 1996 года Эллис Феррейра со своим однофамильцем Уэйном добрался до четвертьфинала, вскоре после этого впервые попав в первую десятку рейтинга АТР в парном разряде.

С начала 1997 года американец Патрик Гэлбрайт, с которым Феррейра иногда выступал и до этого, стал его постоянным партнёром. За год они выиграли пять турниров и ещё дважды проигрывали в финалах. Эти результаты позволили Феррейре уже в марте подняться в рейтинге на пятую строчку, а в конце года принять участие в чемпионате мира АТР — турнире сильнейших теннисистов мира в одиночном и парном разрядах. На этом турнире, однако, они с Гэлбрайтом выиграли только один матч из трёх на групповом этапе и в плей-офф не попали.

В 1998 году новым партнёром Феррейры стал ещё один американец — Рик Лич. Вместе они выиграли за первую половину года два турнира, в том числе турнир ATP Super 9 в Майами (ещё один титул Феррейра завоевал с другим партнёром), и ещё трижды проигрывали в финалах. Добавив к этим успехам августовский финал Открытого чемпионата Канады и выступления в четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии и Уимблдонского турнира, они завершили сезон в ранге пятой пары мира, а индивидуально Феррейра, по ходу года вновь поднимавшийся до пятой строчки в рейтинге парных игроков, закончил его на десятом месте. За 1999 год побывав в двух финалах турниров АТР высшей категории (одна победа), Лич и Феррейра особенно удачно провели 2000 год. Уже на старте они выиграли Открытый чемпионат Австралии, в полуфинале победив местных фаворитов Вудбриджа и Вуфорда. Позже они добрались до финала Открытого чемпионата США, в общей сложности выиграв за год три турнира и столько же раз проиграв в финале, а на чемпионате мира АТР им удалось выйти в полуфинал. Феррейра завершил год на пятом месте в рейтинге, а в начале 2001 года поднялся в нём до второй позиции. Также в начале 2001 года он выиграл свой второй Открытый чемпионат Австралии — теперь в миксте с американкой Кориной Морариу.

Временный уход Лича с корта в начале 2001 года заставил, однако, Феррейру искать других партнёров; поиски продолжались всю весну без видимого результата, и даже возвращение Лича накануне Открытого чемпионата Франции не увенчалось немедленным успехом: в Париже восстановленная пара проиграла в третьем круге, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США в четвертьфинале, и лишь к концу года сумела выиграть два турнира АТР подряд и обеспечить себе попадание в итоговый турнир года в парном разряде, который на сей раз носил неофициальный характер. Лич и Феррейра выиграли этот турнир, уступив лишь на старте группового этапа молодым американцам Бобу и Майку Брайанам и выиграв остальные четыре матча, в том числе у первой пары мира Дональд Джонсон-Джаред Палмер. Этот успех стал для Лича и Феррейры последним: с марта по июнь 2002 года они не сумели выиграть ни в одном турнире больше одного матча подряд. Расставшись после Уимблдона с Личем, Феррейра остаток сезона выступал с разными партнёрами, но ни с одним не пробился в турнирах АТР дальше полуфинала. Он завершил профессиональную игровую карьеру в феврале 2003 года.

Финалы турниров Большого шлема за карьеру (3)

Мужской парный разряд (1+1)

Смешанный парный разряд (1+0)

Финалы в мужском парном разряде за карьеру (33)

Примечания

Ссылки 
 

Теннисисты ЮАР
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Теннисные тренеры ЮАР
Выпускники Алабамского университета